

Patronyme 

 Charles Duryea (1861-1938), ingénieur américain, frère de Frank;
 Dan Duryea (1907-1968) acteur américain ;
 Frank Duryea (1869-1967) constructeur automobile américain et frère de Charles.

Entreprise 
 Duryea Motor Wagon Company, première société automobile américaine.

Toponyme 

 Duryea, un borough du comté de Luzerne, en Pennsylvanie.